Vodohospodářský rozvoj a výstavba (zkráceně VRV) byl veřejná rozpočtová organizace zřízená Ministerstvem lesního a vodního hospodářství, která sídlila v Praze 5 na Smíchově. Zabýval se přípravou a koordinací projektů a výstavby a investorským, inženýrským dozorem na realizaci vodohospodářských děl a souvisejících s hlavními vodohospodářskými díly v ČSSR, zejména přehradami a jezy a přivaděči k vodárnám a elektrárnám, ale též úpravami rybníků a toků.

Historie 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, inženýrský podnik byl založen Ministerstvem lesního a vodního hospodářství, jako rozpočtová organizace. Později byl pod vlivem Ministerstva lesního a vodního hospodářství, později pod vlivem Ministerstva zemědělství ČR. Jeho transformace a zánik a zrod Vodohospodářského rozvoje a výstavby a.s. není transparentní.

Projekční firmy
Československé organizace